Marolles (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Marolles (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Marolles (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Marolles (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia